Fuchū – città giapponese della prefettura di Hiroshima
 Fuchū – comune giapponese della prefettura di Hiroshima
 Fuchū – città giapponese della prefettura di Tokyo